Erődi Béla
Erődi Béla (1882–1946) sportoló, tornász, birkózó, súlyemelő

Erődi-Harrach Béla
id. Erődi-Harrach Béla (1846–1936) 1880 és 1917 között Erődi Béla, nyelvész, földrajztudós
ifj. Erődi-Harrach Béla (1882–1956) 1917-ig Erődi Béla, közgazdász, szociálpolitikus
Erődi-Harrach Béla (1913–2007) cserkészvezető, közgazdász